Придик (эст. Pridik) — фамилия.

Известные носители:

 Придик, Александр Мартынович (1864—1938) — российский и эстонский филолог, историк и педагог; один из авторов «ЭСБЕ»; брат Е. М. Придика.
 Придик, Евгений (Ойген) Мартынович (1865—1935) — российский и эстонский археолог; брат А. М. Придика.
 Придик, Карл-Хайнц (; род. 1939) — немецкий учёный.